Plaatsen in het Verenigd Koninkrijk:
Exeter (Verenigd Koninkrijk)

Plaatsen in Canada:
Exeter (Ontario)

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Exeter (Californië)
Exeter (Illinois)
Exeter (Missouri)
Exeter (Nebraska)
Exeter (New Hampshire)
Exeter (Pennsylvania)

Plaatsen in Australië:
Exeter (Tasmanië)

Film:
Exeter, een Amerikaanse horrorfilm uit 2015 onder regie van Marcus Nispel